Арі Тельч (* 1962) — мексиканський актор.
 Крістіан Тельч (* 1988) — німецький футболіст; захисник.
 Роберто Тельч (1943—2014) — аргентинський футболіст, що грав на позиції півзахисника. Чотириразовий чемпіон Аргентини.

 Тельч — місто в південно-західній Моравії у Чехії.
 5894 Тельч — астероїд головного поясу.